12353 Màrquez è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1993, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,9198235 UA e da un'eccentricità di 0,0173832, inclinata di 2,48892° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Màrquez
Corpi celesti scoperti nel 1993